Ticogloea är ett släkte av svampar. Ticogloea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ticogloea